

Astronomia
 642 Clara – asteroide del sistema solare

Botanica
 Clara - genere di piante della famiglia Asparagaceae

Geografia
 Clara – comune dei Pirenei Orientali (Francia)
 Clara – città della Contea di Offaly (Irlanda)
 Clara – township della Contea di Potter, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Clara – cantante danese

Onomastica
 Clara – variante del nome proprio di persona femminile Chiara

Personaggi 
 Clara – personaggio del romanzo Heidi di Johanna Spyri
 Clara – personaggio del balletto Lo Schiaccianoci
 Clara – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Principessa Clara – personaggio della serie animata Drawn Together
 Zia Clara – personaggio della serie televisiva Vita da strega
 Clara Oswald è un personaggio della serie televisiva Doctor Who

Televisione
 Clara – film per la televisione del 2002 diretto da Antonio Cuadri

Altro
 Clara – famoso esemplare di rinoceronte indiano vissuto nel XVIII secolo

Pagine correlate 
 Claro